

Personnes 

 Túpac Amaru premier du nom (?-1572) : dernier vrai Inca quechua de la dynastie de Manco Inca et fils de Manco Capac II
 (José Gabriel) Túpac Amaru II (1742-1781) : chef d'un mouvement de rébellion k'ana et Qanchi contre les colons espagnols au Pérou
(Juan Bustamante Dueñas) Túpac Amaru III (1808-1868) : chef indigène péruvien 
 Túpac Katari (1750-1781) : un des leaders de la révolte indienne en Bolivie de 1781 face à l'occupation coloniale espagnole
 Diego Cristóbal Túpac Amaru (1750-1783), chef rebelle indien, cousin de Túpac Amaru II
 Tupac (Amaru) Shakur (1971-1996) : rappeur et acteur américain, a pris ce nom de scène en l'honneur de Túpac Amaru II

Autre 

 Tupac Amaru, mouvement révolutionnaire terroriste, apparu au Pérou en 1984